Charles Lucien de Beurmann (1851-1923), dermatologue et mycologue français ;
 Frédéric Auguste de Beurmann (1777-1815), général français ;
 Jean Ernest de Beurmann (1775-1850), général français ;
 Karl Moritz von Beurmann (1835-1863), explorateur allemand.